

Patronyme 

Alessio Galletti (1968-2005), un coureur cycliste italien.
Filippo Maria Galletti (1636-1714), religieux et peintre italien
Giovanna Galletti (1916-1992), une actrice italienne.
Guido Galletti (1893-1977), un sculpteur italien.
Guglielmo Francesco Galletti  (-1798), un imprimeur, éditeur et journaliste italien.
Johann Georg August Galletti (1750-1828), un historien allemand.
Luciano Galletti (1980), un footballeur argentin.
Pierluigi Galletti (1724-1790), un archéologue, littérateur et antiquaire italien.
Roberto Galletti (1879-1932), un spécialiste des liaisons TSF.